Кадыр Даян (наст. ф.и. о. Кадыр Хакимович Даянов, , 1910—1975) — башкирский драматург, писатель и поэт. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1969).

Биография 
Родился 1419 октября февраля 1910 года в селе Кунашак Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне райцентр Кунашакского района Челябинской области).

В 1927 году окончил школу, занимался на учительских курсах в Аргаяше и работал учителем и директором школы.

В 1930—1933 гг. обучался в Башкирском педагогическом институте имени К. А. Тимирязева.

В 1933—1935 гг. преподавал в Стерлитамакском педагогическом училище.

В 1936—1941 гг. являлся заведующим кафедрой башкирского языка и литературы Башкирского педагогического института имени К. А. Тимирязева.

Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 16-ой гвардейской кавалерийской дивизии (112-я Башкирская кавалерийская дивизия).

После войны работал редактором Башкирского книжного издательства, а также литературным консультантом Союза писателей Башкирской АССР.

19 октября 1975 года погиб спасая ребенка, упавшего на железнодорожные рельсы на ж/д Чишмы-Уфа.

Творчество 
С 1929 года начали публиковаться его произведения.

В 1934 году были опубликованы поэма «Рашида» («Рәшиҙә»), книга для детей «Тимеркай» («Тимеркәй») и пьеса «Хэйруш и Файруш» («Хәйрүш һәм Фәйрүш»). Дальнейшее развитие творчество К. Даяна получает в его поэмах «Старый беглец», «Две молодости», «На берегах Агидели» («Ағиҙел ярында», 1938) и др.

Кадыр Даян наиболее известен как поэт-песенник. Такие песни как «Шаймуратов-генерал» («Шайморатов генерал»), «Возлюбленный Гульсиры» («Гөлсирәнең һөйгәне»), «Зайтуна» («Зәйтүнә»), «Ночной Урал» («Төнгө Урал»), «Гульямал» («Гөлъямал»), «Карасэс» («Ҡарасәс»), «Мухтарама» («Мөхтәрәмә») и другие стали популярными среди народа.

Пьеса «Таңсулпан» под его авторством успешно шла на сцене Башкирского академического театра драмы. Кадиром Даяном для детей созданы сказки «Как собака нашла хозяина» («Эт нисек үҙенә хужа тапты», 1939), «Птицы летят» («Ҡоштар оса», 1952), «Три сказки о хитрой лисе» («Хәйләкәр төлкө тураһында өс әкиәт», 1957), «Охотники» («Һунарсылар», 1959), «Голуби» («Күгәрсендәр») и другие.

Награды, звания и премии 
 Орден Красной Звезды (1945);
 Два ордена «Знак Почёта» (1945, 1955);
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1969).

Литература 
 Гайнуллин, М. Писатели Советской Башкирии: биобиблиографический справочник / М. Гайнуллин, Г. Хусаинов. — Уфа, 1969. — С.162-166.
 Даян Кадыр. // Башкортостан: краткая энциклопедия.- Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. — С. 251.
 Писатели земли башкирской : справочник / сост. Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. — Уфа: Китап, 2006. — С. 178—179.
 Тимергалина, Р. Писатели советской Башкирии : указатель литературы 1917—1978 / Р. Тимергалина. — Уфа, 1980. — С. 83-84.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Краткой литературной энциклопедии
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия
 Статья в Башкирской энциклопедии

Башкирские драматурги
Башкирские писатели
Башкирские поэты
Драматурги СССР
Писатели Башкортостана
Детские писатели Башкортостана